Флаг сельского поселения Гололо́бовское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Гололобовское Зарайского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 июня 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5063.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, имеющее зелёную полосу (шириной 1/2 ширины полотнища), диагонально нисходящую из верхнего угла у древка до нижнего угла у свободного края, окаймлённую узкими полосами (шириной 1/10 ширины полотнища), выстланными жёлтыми колосьями; на зелёной части полотнища — жёлтая яблоневая ветвь с тремя яблоками».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Сельское поселение Гололобовское» Зарайского муниципального района Московской области составлен на основе герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На флаге Гололобовского сельского поселения отражено образование поселения из трёх бывших сельских округов (Гололобовского, Ерновского и Масловского), аллегорично представленных на флаге тремя яблоками на единой (символ общего поселения) ветке.

Колос указывает на сельскохозяйственную направленность жизнедеятельности поселения. Колос — символ возрождения, преобразования, плодородия и изобилия.

Яблоневая ветка с яблоками символизирует красоту и пользу здешних садов, дающих большой урожай плодово-ягодных культур. Яблоко — символ жизни, гармонии, цельности.

Голубое поле — символ многочисленных водоёмов, расположенных на территории поселения. Голубое поле (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Зелёный цвет символизирует сельскохозяйственные угодья, символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением яблони